Det sjungande trädet kan avse:

Det sjungande trädet – Mauro Scoccos tredje studioalbum från 1992
 Det Sjungande Trädet – en låt från samma album
Det sjungande trädet (målning) – målning av Isaac Grünewald från 1915, utställd på Norrköpings konstmuseum
Det sjungande trädet (opera) – opera från 1988 av den finländske tonsättaren Erik Bergman